Она представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два локальных пути.

Станция была открыта 27 октября 1904 года в составе первой очереди сети Interborough Rapid Transit Company (IRT). В это время поезда ходили от станции City Hall до 145th Street.

В оформлении станции, выполненном под руководством художницы Ниццы Туфиньо, использованы темы Бродвея, нью-йоркских пожарных, мемориала Штраусам в Штраус-парке, кораблей находящейся неподалёку бухты, нью-йоркской буддистской церкви и нью-йоркского автобуса.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 86th Street
 nycsubway.org — Westside Views Artwork by Nitza Tufino (1989)
 Station Reporter — 1 Train
 Forgotten NY — Original 28 — NYC’s First 28 Subway Stations
 MTA’s Arts For Transit — 86th Street (IRT Broadway — Seventh Avenue Line)
 86th Street entrance from Google Maps Street View
 87th Street entrance from Google Maps Street View